Příjmení Zajcev () nosí více významných osobností:

 Alexandr Michajlovič Zajcev (1841–1910) – ruský chemik z Kazaně
 Alexandr Gennadijevič Zajcev (* 1952) – ruský krasobruslař, dvojnásobný olympijský vítěz (s Irinou Rodninovou)
 Olga Zajcevová (rozcestník) – rozcestník
 Olga Zajcevová (* 1978) – ruská biatlonistka a olympijská vítězka
 Olga Zajcevová (atletka) (* 1984) – ruská atletka, sprinterka
 Vasilij Zajcev (1915–1991) – jeden z nejlepších sovětských odstřelovačů během druhé světové války
 Vjačeslav Zajcev (* 1952) - ruský volejbalista
Nikita Zajcev (*1991)- ruský hokejista

Podobné příjmení 
 Zajíc (rozcestník)

Ruská příjmení